Хосе́ Луи́с Куэ́рда Марти́нес (; 18 февраля 1947, Альбасете — 4 февраля 2020, Мадрид) — испанский режиссёр, сценарист и продюсер. Дважды лауреат премии «Гойя» за лучшие адаптированные сценарии к своим фильмам.

Биография 
Изучал юриспруденцию в Мадриде, но через три года бросил учёбу и работал радиотехником. В 1969 году поступил на работу на испанское телевидение и снимал документальные сюжеты для службы новостей. В 1985—1987 годах работал ассистентом на факультете изобразительных искусств Университета Саламанки. Снял несколько короткометражных фильмов. Первый полнометражный фильм вышел в 1982 году. Куэрда неоднократно выступал в качестве продюсера фильмов Алехандро Аменабара.

Умер в мадридской больнице от эмболии.

Фильмография 
 1977: Пора невезенья / Mala racha
 1982: Чет и нечет / Pares y nones
 1985: Total
 1987: Одушевлённый лес / El bosque animado
 1988: Рассветает, что немало / Amanece, que no es poco
 1991: Вдова капитана Эстрада / La viuda del Capitán Estrada
 1993: Касаясь дна / Tocando fondo
 1995: Яко на небеси и на земли / Así en el cielo como en la tierra
 1999: Язык бабочек / La lengua de las mariposas; премия «Гойя» за лучший адаптированный сценарий
 2000: Первая любовь / Primer amor
 2004: Есть повод! / ¡Hay motivo!
 2006: Воспитание фей / La educación de las hadas
 2008: Слепые подсолнухи / Los girasoles ciegos, по рассказу Альберто Мендеса, премия «Гойя» за лучший адаптированный сценарий

Примечания 

Лауреаты премии «Гойя»
Умершие от эмболии